Comitatul Hampshire, conform originalului din engleză, Hampshire County, este numele unui comitat ceremonial din Anglia și a două comitate din Satele Unite ale Americii.

Anglia 

 Hampshire, comitat tradițional

Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Hampshire, statul  -- (Comitat și format)
 Comitatul Hampshire, statul  -- (Comitat și format)

Vezi și 
 Hampshire (dezambiguizare)